Коновалов, Владимир:
 Коновалов, Владимир Викторович (род. 1973) — футболист.
 Коновалов, Владимир Константинович (1911—1967) — советский подводник, Герой Советского Союза.
 Коновалов, Владимир Николаевич (1925—2017) — Герой Социалистического Труда.
 Коновалов, Владимир Петрович (1937—2017) — почётный железнодорожник, народный депутат Российской Федерации. 
 Коновалов, Владимир Фёдорович (1935—2020) — советский, российский режиссёр документального кино.